A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2012 foi a 13º temporada do formato masters. A série teve dez rodadas. O canadense Bruno Spengler conquistou o título.

Times e pilotos

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2012 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2012